Sancho IV Odważny – król Kastylii i Leónu
 Sancho IV – król Nawarry
 Sancho IV – książę Gaskonii